El término mosquerito oliváceo puede referirse a:

 El nombre común de la especie de ave Phyllomyias fasciatus según la Sociedad Española de Ornitología;

 Un nombre común de la especie de ave Mionectes oleagineus en Nicaragua.